Źródelnia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów.
 Źródelnia – osiedle w Stargardzie